Bauernfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard von Bauernfeld (1802–1890), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Bauernfeldgasse, Wien
 Bauernfeld-Preis, ein Literaturpreis
 Beuernfeld, Ortsteil der Gemeinde Hörselberg-Hainich